Дубинино — деревня в Гагаринском районе Смоленской области России. Входит в Ельнинское сельское поселение.

География 
Деревня расположена в северо-восточной части области в 47 км к северо-западу от Гагарина,  стоит на левом берегу реки Вазузского водохранилища.

История 
В годы Великой Отечественной войны деревня была оккупирована гитлеровскими войсками в октябре 1941 года, освобождена в марте 1943 года.

Население

Транспорт 
В 8 км восточнее проходит автодорога  Смоленск — Дорогобуж — Вязьма — Зубцов, на берегу реки Гжать. В 15 км западнее деревни расположена железнодорожная станция Помельница на линии Вязьма — Ржев.

Примечания 

Населённые пункты Гагаринского района (Смоленская область)